Sakura Sakura es el nombre de una canción folclórica tradicional japonesa que describe la primavera, estación en la cual el cerezo florece, aludiendo el título a esta flor en japonés.
Fue compuesta durante el período Edo dirigida a niños aprendiendo a tocar el Koto. La canción ha sido popular desde el período Meiji, cuando su letra tomó la forma que se conserva hasta el presente. La canción o sólo su música suele usarse internacionalmente como símbolo de Japón. A lo largo de los años ha sufrido muchos arreglos, pero la versión tocada por Michio Miyagi suele ser considera como la mejor de todas.

Letra

Enlaces externos 
 Link to midi recording

Géneros musicales de Japón

de:Japanische Kirschblüte#Das Sakura-Lied